Donax är ett släkte av musslor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Donax ingår i familjen Donacidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Donax